Il singolare maschile  del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Roger Federer che ha battuto in finale Ivan Ljubičić 6–1, 6–7(6), 6–3.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Marat Safin (primo turno)
  Tim Henman (quarti di finale)
  Andre Agassi (semifinali)

 Tommy Robredo (semifinali)
 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
 Michail Južnyj (quarti di finale)
 Ivan Ljubičić (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2005
ATP Tour 2005